Григоровка () — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 77 человек. Почтовый индекс — 28042. Телефонный код — 5235. Код КОАТУУ — 3520355401.

Местный совет 
28042, Кировоградская обл., Александрийский р-н, пгт Новая Прага, ул. Октябрьская, 14

Ссылки 
 Григоровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александрийского района